Six Feet Under – amerykańska grupa muzyczna
 6 Feet Under – album amerykańskiej grupy Gravediggaz
 Sześć stóp pod ziemią (org. Six Feet Under) – amerykański serial telewizyjny
 Six Feet Under (ścieżka dźwiękowa) – ścieżka dźwiękowa do serialu Sześć stóp pod ziemią